Omar
 Omar (Bíblia) — personagem bíblico, neto de Esaú

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história